Ambarzumow ist der Familienname von:

 Araik Karenowitsch Ambarzumow (* 1986), russischer Boxer 
 Boris Wladimirowitsch Ambarzumow (1974–2020), russischer Ringer